Penzendorf heißen folgende geographischen Objekte:

 Penzendorf (Schwabach), Ortsteil von Schwabach in Bayern

 Penzendorf (Gemeinde Wartberg an der Krems), Katastralgemeinde von Wartberg an der Krems, Oberösterreich
 Penzendorf (Gemeinde Hagenberg), Ortschaft von Hagenberg im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Penzendorf (Gemeinde Ried), Ortschaft von Ried im Traunkreis, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Penzendorf (Gemeinde Greinbach), Katastralgemeinde und Ortschaft von Greinbach, Steiermark
 Penzendorf (Gemeinde Assling), Ortschaft der Gemeinde Assling, Bezirk Lienz, Tirol

Siehe auch:
 Petzendorf